Ше́ймус О’Коннор (; род. , , штат Калифорния, США) — ирландский сноубордист, выступающий в хафпайпе, слоупстайле, биг-эйре. Участник Олимпийских игр 2014, 2018 и 2022 годов.

Биография 
Шеймус О’Коннор родился 4 октября 1997 года в Сан-Диего. Его отец — британец, а мать — русская, поэтому Шеймус свободно говорит по-русски и английски. Впервые встал на сноуборд в 4 года, а в 8 лет уже начал принимать участие в соревнованиях. Родившись в США, Шеймус принимал решение за какую страну выступать и остановился на Ирландии, так как его родственники родились и жили там.

Зимние Олимпийские игры 2014 
Нёс флаг Ирландии на церемонии закрытия Игр.

Спортивная карьера

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 
 

Сноубордисты Ирландии
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2018 года